«Ленингра́дец» — российский футбольный клуб из Ленинградской области. Основан в 2018 году.

История 
1 июня 2018 на совещании правительства Ленинградской области с участием губернатора Александра Дрозденко было принято решение о создании нового футбольного клуба, который станет представителем Ленинградской области в профессиональном футболе вместо подошедшего к банкротству «Тосно»; сообщается, что инициатива создания принадлежала лично губернатору. Форма собственности, согласно сообщению от 1 июня 2018, была определена как акционерное общество с десятью акционерами с равными долями по 10 %, бюджет — около 100 миллионов рублей. При выборе названия клуба рассматривались также варианты «Ладожец», «Волхов» и «Нева».

Генеральным директором клуба стал бизнесмен Игорь Левит. Основу состава составили выпускники СШОР «Зенит» разных лет. Возглавил команду Борис Рапопорт, но официально он из-за отсутствия нужной лицензии числился старшим тренером, а главным — Геннадий Бондарук. Летом 2018 года клуб прошёл лицензирование и дебютировал в ПФЛ в сезоне 2018/19. 18 июля клуб провёл первый официальный матч в рамках первенства ПФЛ в группе «Запад», обыграв «Казанку» 2:0 на стадионе «Nova Arena». 30 июля команда впервые участвовала в Кубке России, вылетев на первой для себя 1/128 финала.

Во время перерыва клуб стал победителем традиционного ежегодного зимнего турнира МРО «Северо-Запад» на призы полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральногом округе. 23 февраля 2019 года, в финальном матче была обыграна «Звезда» (Санкт-Петербург) со счётом 2:0.

Свой первый сезон в ПФЛ клуб завершил на 5-м месте.

В феврале 2020 клуб победил в турнире МРО «Северо-Запад» на призы Полпреда Президента России в СЗФО. Свой второй сезон завершил на 5-м месте в таблице зоны «Запад», оставшись на этой строчке в связи с досрочным окончанием соревнований из-за пандемии COVID-19.

28 мая 2020 года стало известно об изменениях в тренерском штабе: главным тренером в новом сезоне стал Денис Бушуев, помощники — Геннадий Бондарук, Илья Наумов и Максим Астафьев. 29 апреля 2021 года Бушуев покинул пост, а на его место был назначен Геннадий Бондарук. Сезон клуб завершил на 5-м месте турнирной таблицы группы 2, отметившись в последних матчах обилием голов. 16 июня контракт с Бондаруком был расторгнут по обоюдному согласию сторон. 20 июня главным тренером был назначен Сергей Кирьяков. Подводя итоги сезона, генеральный директор клуба Игорь Левит заявил, что команда не выполнила задачу занять первое место, но не посчитал сезон провальным. Характеризуя работу Бушуева, отметил неиспользование им всей глубины состава, предсказуемость команды, большое количество в составе молодёжи, нехватку баланса. Положительно отметил отдачу Бушуева, его вовлечённость в процесс. Поблагодарив за работу Бондарука, отметил, что ему было бы трудно посмотреть на запланированные перемены «под другим углом».

Результаты выступлений

Домашние стадионы 
 Сезоны 2018/19, 2019/20, 2020/21: Nova Arena (Санкт-Петербург), «Рощино Арена»
 Сезон 2021/22: «Рощино Арена», «Кировец» (Санкт-Петербург), «Петровский» (Санкт-Петербург)
 Сезон 2022/23: «Петровский» (Санкт-Петербург), «Рощино Арена»

Текущий состав 
.

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left"|
|- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы 2020/2021

Лето/осень 2021

Ушли

Пришли

Зима 2021/2022

Пришли

Ушли 

* В аренду
**Из аренды
*** Свободный агент

Административный и тренерский штаб 
Согласно заявке в ПФЛ и официальному сайту клуба.

Фарм-клуб 
В январе-феврале 2019 года был основан как молодёжный клуб СШ «Ленинградец» из молодых игроков города и области. В марте коллектив принял участие в V турнире МРО «Северо-Запад» среди молодёжных команд, а в конце апреле принял участие в Кубке чемпионов МРО «Северо-Запад» 2019 как мужской клуб. Команда также принимала участие в розыгрышах Кубка Ленинградской области 2018 и 2019 годов, в 2019 году также играла в Чемпионате Ленинградской области и первенстве III дивизиона (зоне «Северо-Запад») и кубке МРО «Северо-Запад».

В 2020 году клуб не принял участие в III дивизионе. В 2021 году занял 5-е место, в 2022 году — 3-е.

Состав команды

.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Футбольная школа 
11 октября 2018 года Правительством Ленинградской области было принято решение о создании на территории Ленинградской области спортивной школы, специализирующейся на подготовке футболистов. Было запланировано открытие сети школ «Ленинградец» в разных городах области.

Первая школа клуба была открыта в Гатчине 19 декабря 2018 года и с 1 января 2019 года начала работу по набору юных спортсменов. С 2019 года воспитанники школы участвуют в соревнованиях Ленинградской области и Санкт-Петербурга среди детско-юношеских школ, а также всероссийских детских турнирах под эгидой РФС.

С мая 2021 года спортшкола принимает участие в ЮФЛ в дивизионе «Северо-Запад».

Директором школы является Игорь Наумов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 ФК «Ленинградец» на сайте ПФЛ
 Сайт СШ «Ленинградец»

Футбольные клубы, основанные в 2018 году
Появились в 2018 году в России
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ленинградской области